Кореспондент або дописувач — сторона в діловому листуванні.

 Кореспондент — організація або особа, звідки (від якого) надійшов або куди (кому) спрямований документ.
 Кореспондент  — службовець торгово-промислового підприємства, відповідальний за комерційне листування; повірений, що виконує чиїсь доручення; іногородні фірми і особи, які перебувають у постійних ділових відносинах з банком за взаємною виконанню доручень.
 Кореспондент  — особа, що добуває та доставляє в ЗМІ (газету, телеканал) відомості з іншого міста або країни (фотокореспондент, військовий кореспондент, іноземний кореспондент, спеціальний кореспондент, власний кореспондент).
 Кореспондент (журнал) — український російськомовний щотижневий суспільно-політичний журнал.
 Банк-кореспондент — банк, що на підставі договору та в установленому порядку відкриває в іншому банку кореспондентський рахунок для обслуговування своїх клієнтів.

Примітки

Посилання

Виноски